Аба́шев — фамилия.
 Абашевы — старинный дворянский род.

 Персоналии
 Абашев, Георгий Георгиевич (1948) профессор кафедры органической химии ПГНИУ и внс Института Технической химии УрО РАН Пермь
 
 
 Абашев, Николай Иванович (1802—1860-е) — смоленский помещик и писатель по сельскохозяйственной тематике.
 Абашев, Пётр Тимофеевич (род. 1934) — бурятский артист балета. Заслуженный артист РСФСР (1959).
 Абашев, Рашид Залялютдинович (род. 1951) — Заслуженный врач Республики Татарстан, Заслуженный врач Российской Федерации
 Абашев, Ренат Зуфарович (род. 1969) — российский хоккеист.
 Абашев, Фёдор Фёдорович (1908—1977) — советский военачальник, полковник, участник Великой Отечественной и Корейской войн.

См. также 
 Абашева (значения)
 Абашево (значения)